«Пардубиці» () — професійний чеський футбольний клуб з міста Пардубиці.

Історія 
Клуб у 2010 дебютував у третій лізі. У 2012 «Пардубиці» за підсумками сезону фінішував другим та підвищився до другої ліги. Переможець тодішнього турніру МФК «Хрудім» не пройшов атестацію через не відповідність стадіону вимогам ліги.

У сезоні 2019–20 клуб з Пардубиці фінішував першим у другій лізі та отримав право на підвищення до першої чеської ліги.

Статистика виступів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Ультрас клубу 

Футбольні клуби Чехії
Футбольні клуби, засновані 2008
Спорт у Пардубицях‎
Засновані в Чехії 2008